Stanisław Beydo Rzewuski (zm. 1668) – sędzia ziemski lwowski, poseł
 Stanisław Mateusz Rzewuski (1662-1728) – hetman wielki koronny, wojewoda bełski i podlaski
 Stanisław Rzewuski (zm. 1759) – chorąży łukowski, stolnik łukowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Ferdynand Rzewuski (1737-1786) – podstoli wielki litewski, chorąży wielki litewski
 Stanisław Rzewuski (1806-1831) – historyk filozofii
 Stanisław Rzewuski  (1864-1913) – powieściopisarz i dramatopisarz